39-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил с 10 октября 1998 по 14 марта 1999 года с участием 26 клубных команд стран-членов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Финальный этап был проведён в Бергамо (Италия). Победителем турнира во 2-й раз в своей истории стала итальянская «Фоппапедретти» (Бергамо).

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие чемпионы 26 стран-членов ЕКВ. Соревнования состояли из квалификации (два раунда), предварительного и финального этапов. Напрямую в предварительный этап заявлены представители стран, команды которых в предыдущем розыгрыше заняли в группах 1—4 места (Германия, Италия, Польша, Румыния, Турция, Украина, Франция, Хорватия). Остальные участники предварительной стадии определялись в ходе квалификации.

На предварительном этапе 16 команд-участниц разбиты на 2 группы. В группах команды играли в один круг. В финальный этап вышли команды, занявшие в группах два первых места.

Финальный этап проводился в формате «финала четырёх» — полуфинал и два финала (за 3-е и 1-е места).

Встречи квалификационного раунда проходили по старой системе розыгрыша очков по ходу матча (до 15 и с переходами подачи). Начиная с предварительного этапа вступили в силу изменения в правилах игры. Все партии в матче стали играться по системе тай-брейка (начисление очка по итогам каждого розыгрыша): четыре до 25 очков, 5-я — до 15, но все с минимальным преимуществом одной из команд в два очка.

Квалификация

1-й раунд 
10—17.10.1998

 «Славия» (Братислава) —  «Добриня» (Сараево)
 10 октября. 3:0 (15:0, 15:1, 15:2).
 11 октября. 3:0 (15:0, 15:0, 15:5). Оба матча прошли в Братиславе.

 «Астерикс» (Килдрехт) —  «Клепп» (Осло)
 10 октября. 3:0 (15:8, 15:8, 15:9).
 17 октября. 3:0 (15:5, 15:4, 15:1).

2-й раунд 
27.11—5.12.1999

 «Тенерифе» (Ла-Лагуна) —  «ЖИМ Воллей Боннвуа» (Люксембург)
 28 ноября. 3:0 (15:1, 15:7, 15:2).
 5 декабря. 3:0 (15:6, 15:6, 15:9).

 «Левски-Сиконко» (София) —  «Славия» (Братислава) 
 28 ноября. 1:3 (3:15, 3:15, 15:13, 11:15).
 5 декабря. 1:3 (12:15, 6:15, 15:13, 10:15).

 «Арке Поллукс» (Олдензал) —  «Конкордия» (Люцерн)
 28 ноября. 0:3 (8:15, 10:15, 12:15).
 6 декабря. 3:0 (15:12, 15:12, 15:10). Общий счёт очков по сумме двух матчей 75:79.

 «Пост» (Вена) —  «Каштелу да Майа» (Майа)
 28 ноября. 3:0 (15:9, 15:6, 15:7).
 6 декабря. 3:0 (15:8, 15:13, 15:11).

 «Единство» (Ужице) —  «Амкодор» (Минск)
 28 ноября. 0:3 (11:15, 14:16, 7:15).
 6 декабря. 1:3 (8:15, 11:15, 15:6, 10:15).

 «Панатинаикос» (Афины) —  «Агриа-Эгер» (Эгер)
 28 ноября. 3:0 (15:8, 15:2, 15:2).
 6 декабря. 3:2 (15:8, 10:15, 15:6, 7:15, 15:10).

 «Лапош» (Френштат-под-Радгоштем) —  «Хапоэль» (Кирьят-Ям)
 2 декабря. 3:0 (15:8, 15:2, 15:2).
 5 декабря. 3:0 (15:8, 15:9, 15:7).

 «Хольте» —  «Астерикс» (Килдрехт)
 4 декабря. 0:3 (2:15, 1:15, 6:15).
 5 декабря. 0:3 (2:15, 9:15, 3:15). Оба матча прошли в Хольте.

Предварительный этап 
13.01—23.02.1999

Группа А 

 13.01: Пост — Аугусто 3:1 (25:20, 26:28, 25:18, 25:18).
 13.01: Амкодор — Дубровник 3:0 (25:15, 25:16, 25:9).
 13.01: Тенерифе — Амичи 3:0 (25:13, 25:20, 25:17).
 13.01: Конкордия — РК де Канн 0:3 (14:25, 19:25, 15:25).

 20.01: Амичи — Пост 0:3 (17:25, 25:27, 15:25).
 20.01: Аугусто — Конкордия 3:0 (25:17, 25:19, 25:23).
 20.01: Амкодор — Тенерифе 0:3 (19:25, 23:25, 17:25).
 20.01: Дубровник — РК де Канн 1:3 (12:25, 25:20, 14:25, 23:25).

 27.01: Пост — Амкодор 3:1 (20:25, 25:11, 25:16, 25:23).
 27.01: Конкордия — Амичи 3:1 (25:20, 25:27, 25:11, 25:22).
 27.01: РК де Канн — Аугусто 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:19).
 27.01: Тенерифе — Дубровник 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

 3.02: Амичи — РК де Канн 0:3 (11:25, 16:25, 14:25).
 3.02: Амкодор — Конкордия 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).
 3.02: Тенерифе — Пост 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 26:24).
 4.02: Дубровник — Аугусто 0:3 (24:26, 11:25, 13:25).

 10.02: Аугусто — Амичи 3:0 (25:15, 25:18, 25:12).
 10.02: Пост — Дубровник 3:0 (25:23, 25:12, 25:20).
 10.02: РК де Канн — Амкодор 3:0 (25:14, 25:18, 25:19).
 10.02: Конкордия — Тенерифе 2:3 (25:21, 23:25, 13:25, 27:25, 10:15).

 17.02: Амкодор — Аугусто 0:3 (16:25, 20:25, 16:25).
 17.02: Дубровник — Амичи 3:2 (25:16, 20:25, 21:25, 25:18, 15:8).
 17.02: Пост — Конкордия 3:0 (25:14, 25:19, 25:19).
 17.02: Тенерифе — РК де Канн 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:21).

 23.02: Амичи — Амкодор 3:2 (26:28, 25:19, 18:25, 25:23, 16:14).
 23.02: Конкордия — Дубровник 2:3 (25:18, 25:21, 26:28, 23:25, 10:15).
 23.02: Аугусто — Тенерифе 3:0 (25:18, 25:16, 25:16).
 23.02: РК де Канн — Пост 3:0 (25:15, 25:21, 25:17).

Группа В 

 13.01: Славия — Фоппапедретти 0:3 (11:25, 23:25, 12:25).
 13.01: Лапош — Вакыфбанк 2:3 (19:25, 25:22, 25:23, 16:25, 11:15).
 13.01: Астерикс — Шверинер 0:3 (15:25, 27:29, 20:25).
 14.01: Панатинаикос — Круг 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

 20.01: Панатинаикос — Славия 3:0 (25:8, 25:19, 25:11).
 20.01: Круг — Шверинер 0:3 (21:25, 22:25, 26:28).
 20.01: Фоппапедретти — Лапош 3:0 (25:14, 25:17, 25:20).
 21.01: Вакыфбанк — Астерикс 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).

 27.01: Лапош — Панатинаикос 0:3 (23:25, 23:25, 18:25).
 27.01: Славия — Круг 2:3 (17:25, 25:22, 25:23, 18:25, 15:17).
 27.01: Шверинер — Вакыфбанк 2:3 (28:26, 24:26, 25:12, 19:25, 11:15).
 27.01: Астерикс — Фоппапедретти 0:3 (13:25, 21:25, 16:25).

 3.02: Панатинаикос — Астерикс 3:1 (21:25, 25:22, 25:16, 25:13).
 3.02: Круг — Вакыфбанк 1:3 (23:25, 25:19, 19:25, 20:25).
 3.02: Славия — Лапош 3:0 (25:18, 25:18, 25:13).
 3.02: Фоппапедретти — Шверинер 3:0 (25:19, 25:22, 25:13).

 10.02: Вакыфбанк — Фоппапедретти 0:3 (25:27, 16:25, 21:25).
 10.02: Лапош — Круг 3:1 (25:17, 31:29, 23:25, 25:20).
 10.02: Шверинер — Панатинаикос 0:3 (21:25, 24:26, 25:27).
 10.02: Астерикс — Славия 1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 18:25).

 17.02: Панатинаикос — Вакыфбанк 2:3 (22:25, 25:22, 23:25, 25:22, 13:15).
 17.02: Круг — Фоппапедретти 2:3 (21:25, 16:25, 25:21, 25:19, 10:15).
 17.02: Лапош — Астерикс 3:0 (25:18, 25:22, 25:21).
 17.02: Славия — Шверинер 3:1 (26:24, 20:25, 25:23, 25:21).

 23.02: Вакыфбанк — Славия 3:1 (25:17, 25:19, 24:26, 25:18).
 23.02: Шверинер — Лапош 3:2 (14:25, 22:25, 25:15, 25:23, 15:12).
 23.02: Астерикс — Круг 3:1 (25:22, 25:13, 21:25, 25:23).
 23.02: Фоппапедретти — Панатинаикос 3:0 (25:17, 25:18, 25:11).

Финал четырёх 
13—14 марта 1999.  Бергамо.
Участники:
 «Фоппапедретти» (Бергамо) 
 «Расинг Клуб де Канн» (Канны)
 «Вакыфбанк» (Анкара)
 «Тенерифе» (Ла-Лагуна)

Полуфинал 
13 марта

 «Вакыфбанк» —  «Расинг Клуб де Канн»
 3:1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:21)

 «Фоппапедретти» —  «Тенерифе»
 3:0 (25:18, 25:12, 25:12)

Матч за 3-е место 
14 марта

 «Расинг Клуб де Канн» —  «Тенерифе»
 3:0 (25:15, 25:19, 25:20)

Финал 
14 марта

 «Фоппапедретти» —  «Вакыфбанк»
 3:0 (25:15, 25:18, 25:19)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Фоппапедретти» (Бергамо): Алессия Торри, Антонелла Брагалья, Мирея Луис Эрнандес, Елена Дрожжина, Марленис Коста Бланко, Дарина Мифкова, Ирина Кириллова, Люция Ружкова-Вацлавикова, Хилма Калдейра, Розана Апаресида ди Соуза, Жизель Гавио, Микаэла Вечеркова, Ана Ибис Фернандес. Главный тренер — Марко Бонитта.

  «Вакыфбанк» (Анкара). Айсун Айхан, Эбру Алгюр, Хюлья Джёмерт, Изольда Кёрфез, Ангелика Люнгквист, Бахар Мерт, Татьяна Сенел, Дуйгу Сипахиоглу, Айше Халыджыоглу, Нэнси Целис, Пелин Челик, Кристина Шульц, Бану Джан Шюрман. Главный тренер - Анджей Немчик.

  «Расинг Клуб де Канн» (Канны). Софи Арман, Лоранн Дотэ, Елена Ена, Магелон Жийи, Мари Манжонжан, Кинга Мацулевич, Виктория Равва, Виржини Рур, Карин Салинас, Чжоу Хун. Главный тренер — Янь Фан.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Сайт ЕКВ

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов